Алан Эмрих наиболее известен как писатель и дизайнер видеоигр, который придумал термин «4X», участвовал в разработке Master of Orion и Master of Orion 3, а также написал руководства по стратегии для видеоигр . До появления видеоигр Эмрих писал о настольных играх и разрабатывал их, а также организовывал конференции по ним. В настоящее время он руководит небольшой компанией по изданию игр и читает лекции по игровому дизайну и управлению проектами. В 2001 году Эмрих получил Мемориальную премию Бломгрена / Гамильтона за жизненные достижения от ConsimWorld.COM.

4X-игры 
Эмрих ввел термин «4X» («eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate»: изучение, расширение, эксплуатация, уничтожение) в своем обзоре Master of Orion в журнале Computer Gaming World 1993 года, описывающем стратегические игры, которые включают исследование, расширение, и эксплуатация территории, а также уничтожение противников. Дизайн Master of Orion включает в себя несколько предложений, сделанных им и Томом Хьюзом.

До апреля 2002 года Эмрих был ведущим дизайнером Master of Orion 3, который пытался добавить в жанр 5-й X, eXperience(опыт). Затем он ушел из разработчика Quicksilver Software по причинам, которые ни одна из сторон не стала объяснять.

Руководства по стратегии 
Эмрих авторл или соавтор следующих руководств по стратегии:

 Sid Meier’s Civilization or Rome on 640K a Day (с Джонни Л. Уилсоном)
 Official Strategy Guide for Master of Orion (с Томом Хьюзом)
 Official Strategy Guide for Master of Magic (с Томом Хьзом и Петрой Шланк)
 Official Strategy Guide for Empire Deluxe

Он резко раскритиковал недавние руководства по стратегии за:

 содержащие только факты, которые должны были быть в руководстве к игре, например, о пользовательском интерфейсе .
 неспособность научить пользователей, как улучшить свою игру.
 непредоставление информации, которая помогает им принимать решения, например, о возможностях и стоимости юнитов и зданий.
 неточности, часто из-за того, что разработчики подправляли продукт во время публикации.

Ошибки, по его словам, в основном вызваны поспешностью издателей игр и руководств, чтобы вывести свои продукты на рынок.

Краткая история карьеры 
В 1977 году Эмрих и Джон Мейерс стали соучредителями игровых конвентов ORCCON в Лос-Анджелесе, а позже Эмрих помог в запуске конвентов GATEWAY и GAMEX, также в Лос-Анджелесе. Эмрих был первым вице-президентом Ассоциации производителей игр. В 1980-х он основал компанию Diverse Talents Inc., которая импортировала и экспортировала игры, проводила игровые конференции в Лос-Анджелесе и издавала несколько журналов, включая Fire & Movement. В этот период он также разработал несколько настольных и карточных игр.

Он был пятикратным непобедимым чемпионом игрового шоу Whew! в июле и августе 1979 года, выиграв 5840 долларов, но так и не выиграв бонусный раунд на 25 000 долларов.

В 1990-х Эмрих работал в журнале Computer Gaming World в качестве первого редактора отдела стратегических игр, а затем и первого онлайн-редактора. В этот период он также написал или выступил соавтором руководств по стратегии, перечисленных выше. До апреля 2002 года он был ведущим дизайнером игры Master of Orion 3.

В 2001 году Эмрих получил Мемориальную премию Бломгрена / Гамильтона за жизненные достижения от ConsimWorldCOM.

Ранее он был профессором Калифорнийского института искусств в округе Ориндж, где преподавал гейм-дизайн, прототипирование и управление проектами следующему поколению создателей игр — он считает это официальным подтверждением своей страсти к преподаванию на протяжении всей жизни. Он также является соучредителем и владельцем Victory Point Games, компании-издателя настольных и карточных игр, которая была запущена для выпуска небольших бюджетных игр, основанных на материалах, представленных как студентами, так и профессиональными гейм-дизайнерами — на самом деле он основал компанию чтобы дать своим ученикам опыт деловой стороны издания игр.

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница Алана Эмриха
 Игры с победными очками
Геймдизайнеры США